Szwajcaria:
 Schelten – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 Schelten – niemiecka nazwa gminy Seleute

Osoby:
 Carl-Edzard Schelten-Peterssen – niemiecki polityk